Il singolare del torneo di tennis Open GDF Suez De L'Isere 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Marta Domachowska che ha battuto in finale Naomi Broady 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Tatjana Maria (primo turno)
 Petra Cetkovská (primo turno)
 Ol'ga Savčuk (primo turno)
 Stéphanie Foretz Gacon (semifinali)

 Liana Ungur (primo turno, ritiro)
 Anna Floris (primo turno)
 Katie O'brien (primo turno)
 Stéphanie Cohen-Aloro (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open GDF Suez De L'Isere 2011